Митенино — название населённых пунктов.

Россия

Владимирская область 
 Митенино — деревня в Гусь-Хрустальном районе.
 Митенино — деревня в Киржачском районе.

Московская область 
 Митенино — деревня в Наро-Фоминском районе.

Ярославская область 
 Митенино — деревня в Большесельском районе.